Арандилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 27 км². Население — 184 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 104 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Información sobre el municipio

Муниципалитеты Бургоса